Der Helvetia-Cup 1981 im Badminton fand vom 24. Januar bis zum 25. Januar 1981 in Sandefjord statt. Es war die 15. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1981
Badmintonwettbewerb in Sandefjord
Badminton 1981